

België
 Vijfhuizen (België) - een gehucht in de Belgische deelgemeente Erpe in Erpe-Mere
 Station Vijfhuizen (België) - een treinstation in het gehucht Vijfhuizen in de Belgische deelgemeente Erpe in Erpe-Mere

Nederland
 Vijfhuizen (Haarlemmermeer) - een dorp in de Noord-Hollandse gemeente Haarlemmermeer
 Station Vijfhuizen (Nederland) - een voormalig treinstation in het dorp Vijfhuizen in de Nederlandse gemeente Haarlemmermeer
 Vijfhuizen (Achtkarspelen) - een buurtschap in Friesland nabij Surhuizum
 Vijfhuizen (Ternaard) - een buurtschap in Friesland nabij Ternaard
 Vijfhuizen (Hallum) - een buurtschap in Friesland nabij Hallum
 Vijfhuizen (waterschap) - een voormalig waterschap aldaar
 Vijfhuizen (Goirle) - een buurtschap in Noord-Brabant nabij Riel
 Vijfhuizen (Oegstgeest) - een deel van Oegstgeest
 Vijfhuizen (Oosterhout) - een buurtschap in de Noord-Brabantse gemeente Oosterhout
 Vijfhuizen (Opsterland) - een buurtschap in Friesland nabij Ureterp
 Vijfhuizen (Tilburg) - een buurtschap in Tilburg
 Vijfhuizen (Utrecht) - verdwenen gehucht in het Nederkwartier van de provincie Utrecht, ten zuidoosten van Zuilen, aan de linkeroever van de Vecht
 Vijfhuizen (Zuid-Schalkwijk) - een voormalig dorp, verdwenen door de nog niet ingepolderde Haarlemmermeer
 De Vijfhuizen - een buurtschap in de Zuid-Hollandse gemeente Zuidplas

Zie ook
 Vijfhuis (doorverwijspagina)